Mulkay ist der Nachname folgender Personen:

 Benoît Mulkay (* 1962), belgischer Wirtschaftswissenschaftler
 Iván Mulkay (* 1940), kubanischer Schauspieler
 Michael Mulkay (* 1936), britischer Soziologe
 Mijail Mulkay (* 1974), kubanischer Schauspieler